Доброселец () — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Тополовград. Население составляет 137 человек.

Политическая ситуация 
Доброселец подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Тополовград — Евтимия Петрова Карачолова (Зелёные) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Хасковской области